Zeradina är ett släkte av snäckor. Zeradina ingår i familjen Vanikoridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Zeradina